Europas Grand Prix er et Formel 1-løb som første gang blev arrangeret på Brands Hatch-banen i 1983. Siden den gang er det blevet arrangeret på en række forskellige baner, i en række forskellige lande i Europa. Fra 2008 til 2012  var Europas Grand Prix kørt på gadebanen i Valencia i Spanien. I -sæsonen blev løbet kørt på gadebanen Baku City Circuit i Baku i Aserbajdsjan, men vil fra  blive kørt som Aserbajdsjans Grand Prix.

Vindere af Europas Grand Prix

Baner

Eksterne henvisninger